W5 – wskaźnik kolejowy,
 Parowóz W5 – parowóz konstrukcji radzieckiej,
 W5 – satelita telekomunikacyjny.
 W5 – amerykańska głowica bojowa z ładunkiem nuklearnym
 W5 – firma środków czystości pochodząca z Niemiec